Оксид галлия — бинарные неорганические соединения металла галлия и кислорода:

 Оксид галлия(I) 
 Оксид галлия(III) (оксид галлия)